Kletzl ist

ein Familienname:
 Annemarie Kletzl (* 1940), ehemalige österreichische Politikerin (ÖVP) 
 Otto Kletzl (1897–1945), deutscher Kunsthistoriker

ein Ortsname:
 Kletzl (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kletzl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern